Zugmayer ist der Name von:
Erich Zugmayer (1879–1938), österreichischer Zoologe
Heinrich Zugmayer (1841–1917), österreichischer Geologe und Unternehmer